Matthew Perry kan avse:

 Matthew Perry (skådespelare) (född 1969),en amerikansk-kanadensisk skådespelare
 Matthew C. Perry (1794-1858),  en amerikansk sjöofficer